Бобошево () — община в Болгарии. Входит в состав Кюстендилской области. Население составляет 3295 человек (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Бадино
 Блажиево
 Бобошево
 Висока-Могила
 Вуково
 Доброво
 Каменик
 Скрино
 Слатино
 Сопово
 Усойка
 Циклово

Общины Кюстендилской области